Томас Парр:

 Томас Парр (1417—1461) — депутат английской Палаты общин;
 Томас Парр (около 1483—1517) — придворный английских королей, отец королевы Екатерины Парр;
 Томас Парр (1483—1635) — английский долгожитель;
 Томас Иоханнес Ларитс Парр (1862—1935) — норвежский педагог.